Торгов:

 Торгов — село в Золочевском районе Львовской области Украины.
 Торгов, Игорь Владимирович (1912—2007) — российский химик-органик, доктор химических наук, член-корреспондент РАН.
 Торгов, Игорь Евгеньевич (род. 1972) — российский бизнесмен, генеральный директор Yota.